Berkane-Taourirt (franska: Berkane, Province de Berkane, arabiska: إقليم بركان) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Berkane-Taourirt är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig.

Berkane-Taourirt delas in i:
 Ahfir
 Ain Erreggada
 Aklim
 Berkane
 Saïdia
 Sidi Slimane Echcharraa
 أغبال
 Fezouane
 Laâtamna
 Madagh
 بوغريبة
 شويحية
 Rislane
 سيدي بوهرية
 Tafoughalt
 Zegzel

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Oriental (region)